Nagy Viktória (?) látványtervező.

Festő szakon kezdte a Képzőművészeti Egyetemet, végül díszlet-és jelmeztervezőként végzett. Munkásságára a festői látásmód jellemző. 

Pályája során eddig több mint 90 műnek volt a tervezője az opera, kortárs és klasszikus balett, próza, musical, film, tv- film, reklámfilm, animációs film műfajaiban.

Főbb tervezései: Vörösmarty: Csongor és Tünde (Nemzeti Színház), Madách: Az ember tragédiája (Zalaegerszeg), Dvorak – Pártay: Elfújta a szél (Operaház), Gyöngyösi: Gólyakalifa (Operaház), Liberté 56 (film), Bernstein: West Side Story (Szegedi Szabadtéri Játékok), Ullmann: Atlantis császára (Művészetek Palotája), Bonnie és Clyde Margitszigeti Szabadtéri Játékok.

Tanulmányok 
2003. Olaszország, Macerata – Szcenográfiai Ösztöndíj
1995-2000. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő-látványtervező szak
1990-1995. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola Díszlet-jelmeztervező szak

Díjai 
2021 Magyar Művészeti Akadémia alkotói ösztöndíj
2019 Magyar Teátrum – Legjobb látványtervező díj
2018 Nemzetközi filmkritikusok szövetsége, a legjobb film díja – Halász Glória: Mi ez a cirkusz? – production designer
2001 Színikritikusok díja- Legjobb alternatív előadás, Hajdu Szabolcs: Tamara (díszlet-jelmeztervezés) Budapest, Stúdió „K”

Oktatási tevékenység 
2021- től Metropolitan Egyetem Mozgókép tanszék-Látványtervezés
2020- Werk akadémia látványtervezés (előadó)
2019-2020 Jelky Iparművészeti Szakgimnázium Jelmeztervezés
2019 Vilnius Art Department Workshop – Előadássorozat a filmes és színházi látványtervezésről
2016-2018 Sapientia Kolozsvár-Filmművészet, fotóművészet, média szak, látványtervezés
2014-2017 Színház és Filmművészeti Egyetem, Film-és televíziórendező, Gyártásszervező, Filmoperatőr, Mozgóképes vágás szak (BA) Bevezetés a látványtervezésbe 
2007-2014 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Díszlet-jelmeztervező asszisztens képzés 
2006-2008 Debreceni Divatiskola, jelmeztervezés

Munkái

Film, tv, animációs film 
2016. Mi ez a cirkusz? Nagyjátékfilm (látványtervezés). Rendezte: Halász Glória
2014. Dark Woods II. Nagyjátékfilm (Stand by Art Director). Rendezte: Pal Martin Oie. Production designer: Martin Gant
2014. Liliomösvény. Nagyjátékfilm (díszlettervezés). Rendezte: Fliegauf Benedek
2014. Állványok mögött. Tévéfilm (jelmeztervezés). Rendezte: Zilahy Tamás
2014. Comedy Central Bemutatja. TV Show (díszlettervezés). Rendezte: László Péter
2014. Assassin’s Crew Unity II. rész. 3D Animáció (jelmeztervező konzulens). DIGIC Pictures
2013. Comedy Central Bemutatja. TV Show (díszlettervezés). Rendezte: László Péter
2013. Assassin’s Crew Unity. 3D Animáció (jelmeztervező konzulens). DIGIC Pictures
2012. Comedy Central Bemutatja. TV Show. Rendezte: László Péter
2011. Varázsfuvola. Operafilm. Duna TV (díszlet-jelmeztervezés). Rendezte: Káel Csaba
2011. Magyar Hír TV (díszlettervezés). Rendezte: Nagy Antal Zsolt
2008. Állomás. Tévéfilmsorozat (díszlettervezés). Duna TV. Rendezte: Balogh Zsolt
2006. Szőcs Géza: Liberté ’56 (jelmeztervezés). Játékfilm. Rendezte: Vidnyánszky Attila
2002. Vécsei Márton: Vége. (díszlet-jelmeztervezés). Játékfilm. Rendezte: Vécsei Márton
1999. Groó Dianna: Kazinczy utca. Filmetűd (látványtervezés)
1998. Török Sándor: Valaki kopog- A kékszemű. Production Designer-Jelmeztervezés. Játékfilm- vizsgafilm. Rendezte: Groó Diána

Reklámfilm 
2019. Harmonie mutuelle la pouvoir du collectif au quotidien. Production Designer. Rendező: Keith Mccarthy
2019. OTP Bank – Személyi kölcsön – Bartos Valéria. Art Director
2018. Chili Chocolate Mince Pies –Schwartz Christmas, Art Director, Rendező: Augusto De Fraga

Színház, opera, balett 
2022. Sinkó Adrienn: Tihany tündér –díszlet-jelmeztervezés. Békéscsabai Jókai Színház. Rendezte:Herczeg T. Tamás
2022. Szabó Magda: Ajtó -jelmeztervezés. Békéscsabai Jókai Színház. Rendezte: Kiss József
2020. Wass Albert: 13 almafa jelmeztervezés. Békéscsabai Jókai Színház. Rendezte: Kiss József 
2019. Frank Wildhorn: Bonnie és Clyde. Margitszigeti Szabadtéri Színpad. Díszlet-jelmeztervezés. Rendezte: Harangi Mária
2018. Karinthy. Tanár úr kérem! (díszlet-jelmeztervezés). Karinthy Színház, Budapest. Rendezte: Simon Kornél
2017. Erkel Ferenc: Bánk bán jelmeztervezés. Magyar Állami Operaház. Rendezte: Vidnyánszky Attila
2016. Szilágyi Andor: Tóth Ilona (jelmeztervezés). Nemzeti Színház, Budapest. Rendezte: Vidnyánszky Attila
2016. Vörösmarthy Mihály: Csongor és Tünde (díszlet-jelmeztervezés). Nemzeti Színház, Budapest. Rendezte: Vidnyánszky Attila
2015. Vági Bence: Parizs az éjszakában – Brassai labor (installáció). MÜPA,Budapest. Rendezte: Bence Vági
2015 . Kállai R. Gábor: A vámkisasszony (jelmeztervezés). Zsámbék. Rendezte: Harangi Mária
2011. W. A. Mozart: Varázsfuvola (díszlet- jelmeztervező). Szombathely, Iseum-i Szabadtéri Játékok. Rendezte: Káel Csaba
2009. Prospero Társulat: Matruska (fény-látványtervező). Budapest, Bakelit MAC. Rendezte: Carlos Rodero
2009. Verdi: Szicíliai vecsernye (jelmeztervezés). Budapest, Magyar Állami Operaház. Rendezte: Matthias Von Stegman
2008. Pataky Klára: Basta Cosí! (jelmeztervezés). Budapest, MU Színház. Rendező-koreográfus: Pataky Klára
2007. Kornis Mihály: Körmagyar (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Pesti Színház. Rendezte: Hegedűs D. Géza
2007. Martin McDonaogh: Macskajaj (díszlet-jelmeztervezés). Komáromi Jókai Színház. Rendezte: Lukáts Andor
2007. Viktor Ulmann: Atlantisz császára, avagy a Halál nemet mond (jelmeztervezés). Budapest, Művészetek Palotája. Rendezte: Lukáts Andor. Karmester: Fischer Iván
2007. Verdi: Nabucco (díszlettervezés-felújítás). Budapest, Magyar Állami Operaház. Rendező-koreográfus: Mikó András
2007. A. Dvořák-Pártay Lilla: Elfújta a szél (díszlettervezés Kézdy Lóránt nyomán). Budapest, Magyar Állami Operaház. Rendező-koreográfus: Pártay Lilla
2006. Szőcs Géza: Liberté ’56 (jelmeztervezés). Debrecen, Csokonai Színház. Rendezte: Vidnyánszky Attila
2006. Mozart: Figaro házassága (díszlettervezés). Székesfehérvár, Vörösmarthy Színház. Rendezte: Réczei Tamás
2006. Pataky Klára: Pillangó ballada (jelmeztervezés). Budapest, Merlin Színház. Rendező-koreográfus: Pataky Klára
2006. Neil Simon: Furcsa pár (díszlet-jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Tordy Géza
2006. Maurice Ravel: Bolero (jelmeztervezés). Budapest, Művészetek Háza, Trafó. Rendezte: Pataky Klára
2006. Harold Pinter: A kollekció (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Ódry Színpad. Rendezte: Hollós Gábor
2006. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (díszlettervezés). Komáromi Jókai Színház. Rendezte: Lukáts Andor
2005. Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot (díszlet-jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Harangi Mária
2005. Gyöngyösi Levente: Gólyakalifa (jelmeztervezés). Budapest, Magyar Állami Operaház. Rendezte: Harangi Mária
2005. Pataky Klára: Mikor az idő törni kezdett (jelmeztervezés). Budapest, Merlin Színház. Rendező-koreográfus: Pataky Klára
2005. Pataky Klára: Történetek (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Merlin Színház. Rendező-koreográfus: Pataky Klára
2005. Palásthy Bea: Ők heten-Brémai muzsikusok (díszlet-jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Palásthy Bea
2005. Edward Albee: Nem félünk a farkastól (jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Esztergályos Károly
2004. Madách Imre: Az ember tragédiája (jelmeztervezés). Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház. Rendezte: Ruszt József
2004. Népballadák és Arany János balladáinak felhasználásával: Árva Lázár (jelmeztervezés). Székesfehérvár, Vörösmarty Színház. Rendezte: Réczei Tamás
2004. Tom Johnson: Négyhangú opera (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Millenáris Theatrum. Rendezte: Romvári Gergő
2004. Donizetti: Rita (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Millenáris Theatrum. Rendezte: Harangi Mária
2004. Stravinsky: A katona története (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Merlin Színház. Rendező-koreográfus: Pataky Klára
2004. Németh László: Galilei (jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Ruszt József
2004. Palásthy-Karinthy: Titkos dalok Micimackótól és barátaitól (díszlet-jelmeztervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Palásthy Bea
2004. Szophoklész: Antigoné (díszlettervezés). Budapest, Millenáris Theatrum. Rendezte: Bodnár Zoltán
2004. Mitch Leigh-Joe Darion: La Mancha Lovagja (díszlettervezés). Veszprémi Petőfi Színház. Rendezte: Korognai Károly
2004. Euripidész: Elektra (jelmeztervezés). Budapest, Madách Színház. Rendezte: Balatoni Mónika
2003. Kodály Zoltán: Székelyfonó (díszlettervezés). Debrecen, Csokonai Színház. Rendezte: Harangi Mária
2003. W. Shakespeare: Othello (díszlettervezés). Tatabánya, Jászai Mari Színház. Rendezte: Harangi Mária
2002. G. Puccini: Gianni Schicchi (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Ódry Színpad. Rendezte: Harangi Mária
2002. Balatoni Mónika: Játszunk Mozartot (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Madách Színház. Rendezte: Balatoni Mónika
2002. C.Goldoni: A patikus (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Pastell Társulat. Rendezte: Balatoni Mónika
2002. Paul Pörtner: Hajmeresztő (jelmeztervezés). Budapest, Jászai Mari Színház. Rendezte: Harsányi Sulyom László
2001. A. Csehov: Cseresznyéskert (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Ódry Színpad. Rendezte: Harangi Mária
2001. Euripidész: Médeia (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Merlin Színház. Rendezte: Hollós Péter
2001. Hajdu Szabolcs: Tamara. (díszlet-jelmeztervezés). Budapest, Stúdió „K”. Rendezte: Hajdu Szabolcs
2001. S. Mrożek: Özvegyek (díszlet-jelmeztervezés). Debrecen, Csokonai Színház. Rendezte: Pinczés István
2001. Bódy Gábor: Tüzes Angyal (díszlet-jelmeztervezés). Budapesti Kamaraszínház. Rendezte: Koltai M. Gábor
2000. C.Goldoni: Két úr szolgája (díszlet-jelmeztervezés). Szolnoki Szigligeti Színház. Rendezte: Koltai M. Gábor
2000. L.Bernstein: West Side Story (jelmeztervezés). Szegedi Nemzeti Színház. Rendezte: Kerényi Miklós Gábor
2000. L.Bernstein: West Side Story (jelmeztervezés). Szegedi Szabadtéri Játékok. Rendezte: Kerényi Miklós Gábor
2000. Csukás István: Süsü a sárkány (díszlettervezés). Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Színház. Rendezte: Bodnár Zoltán
1999. Stephen Schwartz, John-Mihail Tebelak: Godspell (jelmeztervezés). Kecskeméti Katona József Színház. Rendezte: Pinczés István
1999. Borbély Szilárd: Kamera-man (díszlet-jelmeztervezés). Debrecen, Csokonai Színház. Rendezte: Pinczés István
1999. F.G. Lorca: Don Perlimpin és Belisa szerelme a kertben (jelmeztervezés). Budapest, Ódry Színpad. Rendezte: Bodnár Zoltán
1998. Kleist: Amphitrion (jelmeztervezés) Budapest, Ódry Színpad Rendezte: Koltai M. Gábor
1998. A. Csehov: Három nővér (díszlet-jelmeztervezés) Budapest, Ódry Színpad Rendezte: Dézsi Szilárd
1998. Molière: Gömböc úr (jelmeztervezés) Budapest, Ódry Színpad Rendezte: Rusznyák Gábor

Kollektív kiállítások
2020. Budapest Látványtér
2018. Budapest Látványtér
2016. Budapest Látványtér
2013. Budapest Látványtér 2012. Pécs, Pécsi Galéria, Látványtér 2010. Budapest, Olof Palme ház, Látványtár 
2004. Budapest, Pesterzsébeti Múzeum, Gaál Imre Galéria 2003. Olaszország, Theatro Lauro Rossi Macerata 2000. Nyíregyháza, Városi Galéria
1998. Szentendrei Theatrum Galériája
1993. Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Színház Galériája

Egyéni kiállítások 
2022. Kisvárda, Várday István Városi Könyvtár
2022. Békéscsaba, Jókai Színház
2003. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Galériája 1994. Debrecen, “A” Galéria

Jegyzetek

Források